Birsigthalbahn oder Birsigtalbahn steht für:
 die Birsigthalbahn-Gesellschaft, ein ehemaliges Schweizer Eisenbahnunternehmen
 die Bahnstrecke Basel–Rodersdorf, eine von ersterem ehemals betriebene Strecke